Hettenkofen ist der Ortsname von

 Hettenkofen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hettenkofen (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern